Katzenelnbogen bezeichnet:
 Katzenelnbogen, eine Stadt im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Verbandsgemeinde Katzenelnbogen, eine ehemalige Verbandsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
 Burg Katzenelnbogen im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz

Historischen Gebiete:
 Grafschaft Katzenelnbogen (1095–1479)
 Obergrafschaft Katzenelnbogen, einen Teil der Grafschaft
 Niedergrafschaft Katzenelnbogen, einen Teil der Grafschaft

ein Namensteil des Rittergeschlechtes Knebel von Katzenelnbogen
 Johann Anton I. Knebel von Katzenelnbogen, 1705–25 Fürstbischof von Eichstätt
 Franz Philipp Knebel von Katzenelnbogen (1736–1816), österreichischer Gesandter in Sachsen 

Grafenfamilie von Katzenelnbogen:
 Hermann II. von Katzenelnbogen, (* 1130 oder 1140, † 1203)
 Berthold II. (Katzenelnbogen), († nach 1217)
 Diether IV. (Katzenelnbogen), († 1245)
 Diether V. (Katzenelnbogen), († 1276)
 Eberhard I. (Katzenelnbogen), († 1311)
 Wilhelm I. (Katzenelnbogen), († 1331)
 Jutta von Katzenelnbogen (1315–1378), Äbtissin des Frauenstifts Kaufungen im nordhessischen Kaufungen
 Wilhelm II. (Katzenelnbogen), (vor 1331–1385)
 Elisabeth von Hanau (Katzenelnbogen), Frau von Wilhelm II., (1335/40–1396)
 Diether VIII. (Katzenelnbogen), (1340–1402)
 Philipp I. (Katzenelnbogen), (1402–1479)
 Ottilie von Katzenelnbogen, (1453–1517)
 Philipp von Katzenelnbogen (Bischof) († 1173), von 1141 bis 1173 Bischof von Osnabrück
 Lisa von Katzenelnbogen (1299–1357), Äbtissin im Stift Nottuln

Siehe auch:
 Katzenellenbogen
 Eyran Katsenelenbogen, US-amerikanischer Jazzpianist israelischer Abstammung